Az ISO 3166-2:BG egy földrajzi kódokat definiáló ISO szabvány; az ISO 3166-2 szabvány területeket és településeket leíró kódjai közül a Bulgáriára vonatkozók tartoznak ide.

ISO-szabványok
Bulgária földrajza